Colorado do Oeste (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
Colorado do Oeste (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia